Миљковац може бити:

 Миљковац (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Миљковац (Ниш), насеље у општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија
 Миљковац (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан, Нишавски управни округ, Република Србија
 Миљковац (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора
 Миљковац (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ